Cerè ima više značenja:
 Cerè, Aosta
 Cerè, Verona